Жукова Ксения Владимировна (род. в 1985 году) — российский , , журналист.

Биография 
Родилась 22 апреля 1985 года в городе Москве. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Фарита Нагимова). Прозаик, драматург, журналист.

Произведения публиковались в журналах «Юность», «Современная драматургия», «Студенческий меридиан», «Волга — XXI век», газетах «Новое время», «Литературная газета», сборниках «Остров», «Новые имена», «Новые имена в драматургии», «Новые писатели», «Детская литература» и др.

Автор книги для подростков «Шарик» (издательство «Кетлеров», 2019). Автор поставленных пьес для детей и подростков «Котлеты с зеленым горошком», «Октябрь. Немножко осени», «Всем миром» и др.

Неоднократный член жюри прозаических и драматургических конкурсов (Международного драматургического конкурса «ЛитоДрама», конкурса «Действующие лица», Международной премии в области литературного творчества для детей «Алиса» и др.).

Живёт в Москве.

Современники о Ксении Жуковой 
Станислав Секретов (критик, заведующий отделом общества и культуры литературного журнала «Знамя»): «Жукова размышляет о том, в чем заключается дружба, что означает это понятие. Разобраться в вопросе предстоит центральному персонажу… Вроде, сюжет прост… Однако Жукова, опираясь на традицию, идет другим путем, делая развязку актуальной, современной».

Награды и премии 
 Лауреат Международной независимой литературной премии «Дебют» (в номинации «драматургия»);
 Неоднократный лауреат конкурса драматургии «Евразия» (в номинации «пьесы для детского театра»);
 Неоднократный финалист международного литературного конкурса произведений для детей и юношества «Корнейчуковская премия»;
 Финалист российской культурно-просветительской премии «Нонконформизм».

Примечания

Ссылки 
 Пьесы Ксении Жуковой в Театральной библиотеке
 Страница Ксении Жуковой на сайте «ТО ДАР».

Журналисты России
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Детские писатели XX века
Детские писатели XXI века